Jockey ist:
 Jockey, ein Reiter beim Pferderennen
 Jockey (2015), schwedischer Dokumentarfilm von Johanna St Michaels (2015) 
 Jockey (2021), US-amerikanischer Spielfilm von Clint Bentley (2021) 
 Jockey (Indiana), unincorporated community im Lane Township, Warrick County, Indiana
 Jockey (Spiel), Brettspiel (1973)
 Jockey International, US-amerikanischer Bekleidungs-Hersteller und -Händler

Siehe auch:
 DiscJockey, siehe DJ
 Videojockey
 Visual Jockey